La bionda  – film del 1992 diretto da Sergio Rubini
La Bionda  – gruppo musicale italiano
La Bionda  – album dei La Bionda del 1978
La Bionda  – fumetto di Franco Saudelli